James Connolly može biti:

James Connolly - legendarni irski socijalistički vođa i revolucionar.
James Brandon Connolly - američki student i atletičar, prvi pobjednik Olimpijskih igara modernog doba